Onderdistrict in Indonesië
 Koba (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bangka Tengah in de provincie Banka-Billiton
Plaats in Indonesië
 Koba (plaats), een plaats in het regentschap Bangka Tengah in de provincie Banka-Billiton
Anders
 Koba (taal), een taal, gesproken in Indonesië
 Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen
 Koba (mand), een gevlochten strooien mand met een deksel uit Oost-Timor.